Tenisový turnaj ATP Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012 se konal ve dnech 22. až 28. července v rakouském Kitzbühelu na otevřených antukových dvorcích areálu Tennis stadium Kitzbühel. Představoval součást kategorie World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Třetí nasazený nizozemský tenista Robin Haase obhájil singlový titul, když ve finále porazil německou turnajovou jedničku Philippa Kohlschreibera ve třech sadách. Soutěž čtyřhry vyhrál česko-rakouský pár František Čermák a Julian Knowle.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v prvním kole volný los.
  Philipp Kohlschreiber (finále)
  Florian Mayer (2. kolo)
  'Robin Haase (vítěz)
  Albert Ramos (2. kolo)
  Martin Kližan (semifinále)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Blaž Kavčič (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Martin Fischer
  Andreas Haider-Maurer
  Dominic Thiem

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Attila Balázs
  Pavol Červenák
  Philipp Oswald
  Antonio Veić

Odhlášení 
  Thomaz Bellucci
  Jérémy Chardy
  Juan Ignacio Chela
  Nikolaj Davyděnko
  Juan Carlos Ferrero
  Fabio Fognini
  Tommy Haas
  Ivo Karlović
  Łukasz Kubot
  Édouard Roger-Vasselin
  Adrian Ungur

Skrečování 
z dvouhry
  Jan Hájek

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  František Čermák /  Julian Knowle (vítězové)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (finále)
  Michael Kohlmann /  Florian Mayer (1. kolo)
  Michail Jelgin /  Frank Moser ''(semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2012